Ruumissaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Ruumissaari (ö i Pudasjärvi),  (1 ha)
 Likholmen (ö i Finland, Nyland), Helsingfors,  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 26,90),  (2 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,23, long 28,03),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,25, long 27,91),  (3 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,32, long 27,99),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,43, long 28,25),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,49, long 28,44),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska), 
 Ruumissaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,46, long 24,13), 
 Ruumissaari (ö i Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,32, long 24,63),  (0 ha)
 Kuolusaari, ö, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 27,46), 
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,78, long 27,71),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,66),  (0 ha)
 Kellarisaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,24, long 28,99),  (2 ha)
 Ruumissaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,29, long 28,89), 
 Ruumissaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,25, long 29,24),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,91),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,06, long 28,50),  (13 ha)
 Ruumissaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,08, long 28,65), 
 Ruumissaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Pöyrisjärvi, Enontekis), ö, Lappland, Tunturi-Lappi,  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,22, long 26,53),  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,19, long 26,67),  (1 ha)
 Ruumissaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,30, long 26,80),  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Näkkäläjärvi, Enontekis), ö, Lappland, Tunturi-Lappi,  (0 ha)
 Ruumissaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar